Жёлтый крест:

 «» — трилогия польского писателя Анджея Струга (1933).
 Жёлтый крест — обозначения на немецких химических снарядах в Первой мировой войне.